Dodecaceria fimbriata är en ringmaskart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1879. Dodecaceria fimbriata ingår i släktet Dodecaceria och familjen Cirratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fimbriata